Otrčkovec je naselje u općini Bedenica, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 0,97 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 45 stanovnika.

Stanovništvo 

Naselja u sastavu Općine Bedenica